Carlos Vinícius Alves Morais, dit Carlos Vinícius, né le  à Bom Jesus das Selvas au Brésil, est un footballeur brésilien. Il évolue au poste d'attaquant à Fulham FC.

Biographie 

Le , le SSC Naples le prête pour six mois à l'Association sportive de Monaco football club. Il inscrit son premier but en Ligue 1 le  lors d'une victoire 1-0 sur le terrain de Lille.

Auteur de deux buts en Ligue 1 entre janvier et juin 2019 avec Monaco, Vinícius change de championnat et s'engage le  avec le Benfica Lisbonne. Le montant de son transfert s'élève à  d'euros.

Le , Vinícius est prêté une saison avec option d'achat au Tottenham Hotspur.

Vinícius dispute son premier match le  en étant titularisé par José Mourinho contre LASK en Ligue Europa. Seul en pointe, le Brésilien se démarque sur le plan collectif en délivrant deux passes décisives lors d'un succès 3-0.

Statistiques

Palmarès

En club 
  PSV Eindhoven
 Coupe des Pays-Bas (1) :
 Vainqueur en 2022.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur du Rio Ave
Joueur de l'AS Monaco
Joueur du Benfica Lisbonne
Joueur du Tottenham Hotspur FC
Joueur du PSV Eindhoven
Joueur du Fulham FC
Naissance en mars 1995
Naissance au Maranhão